Nucet se poate referi la una din următoarele localități din România:

 orașul Nucet din județul Bihor
 comuna Nucet din județul Dâmbovița
 satul Nucet din comuna Chiojdeanca, județul Prahova
 satul Nucet din comuna Gornet, județul Prahova
 satul Nucet din comuna Roșia, județul Sibiu
 satul Nucetu, Gorj